Атлетски митинг ДН Галан 2015. одржан је 29. и 30. јула 2015. на Олимпијски стадиону у Стокхолму. Ово је дванаести од 14. атлетских митинга ИААФ Дијамантске лиге 2015.

Сатница 
.

Резултати

Мушкарци

Жене

Резултати по дисциплинама

Мушкарци

200 м 
Такмичење је одржано 30. јула 2015. године у 20:30.

Ветар +0,3 м/с

400 м 
Такмичење је одржано 30. јула 2015. године у 21:20.

1.500 м 
Такмичење је одржано 30. јула 2015. године у 21:40.

110 м препоне 
Такмичење је одржано 30. јула 2015. године у 20:45.
 
Ветар +1,9 м/с

3.000 м препреке 
Такмичење је одржано 30. јула 2015. године у 21:05.

Скок увис 
Такмичење је одржано 30. јула 2015. године у 20:12.

Скок удаљ 
Такмичење је одржано 30. јула 2015. године у 20:08.

¹ Повукли се са такмичења

Бацање диска 
Такмичење је одржано 30. јула 2015. године у 17:20.

Жене

100 м 
Такмичење је одржано 30. јула 2015. године у 21:50.

Ветар -0,2 м/с

800 м 
Такмичење је одржано 30. јула 2015. године у 20:55.

3.000 м 
Такмичење је одржано 30. јула 2015. године у 20:15.

400 м препоне 
Такмичење је одржано 30. јула 2015. године у 20:03.

Скок мотком 
Такмичење је одржано 30. јула 2015. године у 19:25.

¹ Повукла се са такмичења

Троскок 
Такмичење је одржано 30. јула 2015. године у 16:00.

Бацање кугле 
Такмичење је одржано 30. јула 2015. године у 18:00.

Бацање копља 
Такмичење је одржано 30. јула 2015. године у 20:40.

Рекорди

Референце

Спољашње везе 
 Сајт ИААФ Дијамантске лиге
 Резултати такмичења - сајт ИААФ

Атлетски митинг ДН Галан
ИААФ Дијамантска лига 2015.